Tiechang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tiechang (socken i Kina, Yunnan), 
 Tiechang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar